nudności
 Mdłości – utwór autorstwa Sartre’a